Ву́лиця Лео́нова — назва вулиць у різних населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Леонова — вулиця в Одесі.

 Вулиця Леонова — колишня назва Паркового бульвару в Запоріжжі.
 Вулиця Леонова — колишня назва вулиці 24 Серпня в Костополі.
 Вулиця Леонова — колишня назва вулиці Юрія Руфа у місті Кременчук.
 Вулиця Леонова — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Хуст.

Вулиця Леонова — вулиця у Владивостоку.
 1-а вулиця Леонова — вулиця в Москві.
 Вулиця Леонова — вулиця в Пензі.

Вулиці, названі на честь людей